Соболевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Соболевское сельское поселение — входит в Юрьевецкий район.

Камчатский край 
 Соболевское сельское поселение — входит в Соболевский район.

Московская область
 Соболевское сельское поселение — входит в Орехово-Зуевский район.

Республика Татарстан 
 Соболевское сельское поселение — входит в Верхнеуслонский район.

Смоленская область 
 Соболевское сельское поселение — входит в Монастырщинский район.

См. также 
Соболевский сельсовет (значения)